Loew se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Hermann Loew
 Ernst Loew